Chartres steht für:

geographische Objekte in Frankreich:
 Chartres, Stadt im Département Eure-et-Loir
 Chartres-de-Bretagne, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine

Schiffe:
 Chartres, französische Eisenbahnfähre, siehe Al Salmy 4 #Chartres

Chartres ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Chartres (* 1947), britischer Geistlicher, Bischof von London